Пётр Дмитриевич Шекерик-Доников (20 апреля 1889, село Головы, теперь Верховинский район, Украина — не ранее 1939) — гуцульский общественно-политический деятель, этнограф, писатель, военный.

Жизнеописание 

Родился на Гуцульщине в крестьянской семье. Окончил 4 летнюю одноклассную школу, занимался самообразованием под влиянием Луки Гарматия.

В 1908 — 1910 гг. находился на военной службе в 24-м полку пехоты в городе Коломыя. Благодаря его стараниям в выше упомянутом подразделении, солдатам-украинцам разрешили разговаривать на родном языке. Принимал активное участие в создании, деятельности гуцульского театра в с. Красноилье под руководством Гната Хоткевича. В 1911 г. после женитьбы поселился в с. Жабье (сейчас пгт Верховина, Ивано-Франковская область), где активно занимался сечевым движением. Во время Первой мировой войны служил в 36 пехотном полку, а также санитаром военном госпитале. Активный деятель Украинской Радикальной Партии.

Был знаком с Михаилом Коцюбинским (их познакомил Владимир Гнатюк), помогал ему вместе с Лукой Гарматием, путешествуя по горам, знакомиться с жизнью гуцулов, собирать материалы для написания романа «Тени забытых предков».

В 1918–1919 годы делегат Украинской Национальной Рады ЗУНР от уезда Косов и Трудового Конгресса в Киеве. Принимал участие в праздновании Воссоединения ЗУНР и УНР на Софийской площади. В парламенте ЗУНР работал в составе школьной комиссии. По заданию атамана Никифора Гирняка выезжал в Повстанческую армию генерала М.  В.  Омельяновича-Павленко с предложением объединения с УГА.

26 октября 1919 г. организовал ячейку общества «Сич» в г. Каменце-Подольском. Провёл подготовку по организации 50 «Сечей» в бывшей Подольской губернии. В мае 1920 г. основал ячейку общества «Сич» в г. Виннице. Летом 1920 г. вернулся к Жабья, где пытался возродить сечевое движение.

В 1928–1930 годы посол в польском сейме; всеми возможными средствами защищал интересы Украины.

В 1939 (или 1940) году арестован НКВД, сослан в Сибирь, дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Источники 

 Литвин Н., Науменко К. История ЗУНР.  — Львов : Институт украиноведения НАНУ, издательская фирма «Олир», 1995.  — 368 с., ил.  — ISBN 5-7707-7867-9.
 Шекерик-Доников Пётр // Энциклопедия украиноведения  : Словарная часть: [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко  ; гл. ред. проф., д-р Владимир Кубийович . - Париж; Нью-Йорк: Молодая жизнь  ; Львов; Киев Глобус, 1955-2003.  - Т. 10. - С. 3837.

Интернет ресурсы 

 Роман Петра Шекерика-Доникова «Дедо Иванчик».  — Издательство «Гуцульщина», Верховина, 2007
 Василий Карпюк.  С Гуцульщины: Пётр Шекерик-Доников // zbruc.eu, 19.07.2013
 ЗИК, 24.04.2009

Родившиеся в 1889 году
Родившиеся 20 апреля
Персоналии:Винница
Персоналии:Каменец-Подольский
Персоналии:Киев
Персоналии:Коломыя
Репрессированные в СССР
Родившиеся в Верховинском районе